Sancha kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sancha (socken i Kina, Shandong), 
 Sancha (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar